Robert Maréchal peut désigner :
 Robert Joseph Jean-Marie Maréchal (1926-), botaniste français ;
 Robert Maréchal (1920-1992), homme politique belge ;
 Robert Maréchal (1926-2013), personnalité de la vie culturelle liégeoise (Belgique).